La colonne de la duchesse d'Angoulême désigne deux monuments historiques en France :
 Angoulême (Charente)
 Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire)